Ceodes är ett släkte av underblomsväxter. Ceodes ingår i familjen underblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Underblomsväxter
Ceodes